Sporting Clube de Braga, kortweg SC Braga, is een Portugese voetbalclub uit Braga. De club speelt in de Primeira Liga, de hoogste afdeling van Portugal. De thuishaven van de club is het Estádio Municipal de Braga.

Geschiedenis 
De club uit Noord-Portugal werd opgericht op 19 januari 1921 door een groep jongeren, voornamelijk studenten. Onder hen waren: Celestino Lobo, Carlos José de Morais, de broers Carvalho, Eurico Sameiro, Costinha en Joaquim de Oliveira Costa. João Gomes werd de eerste voorzitter van de club. De eerste wedstrijd werd gespeelt tegen Algés e Dafundo. Oorspronkelijk speelde ze in groene uitrusting. Echter, vanaf 1946/47 werden deze kleuren ingeruild voor rood en wit. Over de rede hiervoor doen twee verhalen de ronde. Zo zou de toenmalige voorzitter: José Antunes Guimarães, fan zijn geweest van Arsenal FC en daarom de kleurwissel hebben doorgevoerd. Het andere verhaal dat de ronde doet is dat de toenmalige Hongaarse coach József Szabó de kleuren aanpaste, nadat hij terugkeerde van een match op Highbury. Omwille van deze kleurwissel draagt de club de bijnaam: Os Arsenalistas (De Arsenalisten). 1947 was ook het jaar waarin de club dankzij het winnen van de Campeonato de Portugal voor het eerst promoveerde naar de Primeira Liga, de Portugese hoofdklasse. In de jaren die volgde boekte de club de eerste bescheiden successen. Zo eindigde de club in 1953/54, 1954/55 en 1957/58 drie keer in vijf seizoenen als vijfde in de Portugese eerste divisie. In de Jaren 60 en 70, jojode de club tussen de eerste en tweede klasses van het Portugese voetbal. Echter, nadat de club in 1974/75 de promotie uit de tweede afdeling bewerkstelligde, is de club niet meer gedegradeerd uit de Primeira Liga. Vooral sinds begin jaren 2000 is SC Braga uitgegroeid tot een Portugese sub-topper. Dit achter de traditionele Grote Drie van het Portugese voetbal: SL Benfica, FC Porto en Sporting Lissabon. Historisch is echter Vitória SC uit het naburige Guimarães de grootse rivaal van SC Braga. Deze streekderby staat bekend als de Minho derby. 

De ploeg op 22 mei 1966 voor de eerste maal de Portugese voetbalbeker. In het Estádio do Jamor won het met 1-0 van Vitória Setúbal. Dankzij deze overwinning mocht SC Braga in het seizoen 1966/67 voor het eerst deelnemen aan een Europese competitie. Ze overleefde de eerste ronde van de Europacup II door AEK Athene te verslaan. Echter het Hongaarse Raba ETO Győr bleek in de tweede ronde te sterk. In Hongarije won Braga met 0-2, maar dit volstond niet om de 0-3 uit de thuismach uit te wissen. Vanaf hun deelname aan de UEFA Cup 2004/05 tot op heden, was de club elk seizoen actief in een Europese competitie. Twee keer wist SC Braga zich te kwalificeren voor de UEFA Champions League. Zowel in 2010/11 als 2012/13 werden ze uitgeschakeld in de poulefase. In de Europa League kende de ploeg meer succes. In 2010/11 bereikte ze de finale. In het Avivastadion te Dublin werd met 1-0 verloren van FC Porto. De enige internationale trofee die SC Braga wist te bemachtigen, is de UEFA Intertoto Cup 2008. 

Op nationaal vlak won de club tot dusver drie keer de Portugese voetbalbeker. Na hun eerste overwinning in 1965/66 moest Braga 50 jaar wachten voor er nog een eindwinst volgde. In de editie van 2015/16 versloegen ze FC Porto na verlengingen en  penalty's. In 2020/21 volgde hun meest recente overwinning. De ligabeker wist de club reeds twee maal te winnen. De eerste keer in 2012/13 en nog een keer in 2019/2020. Landskampioen werd SC Braga nog nooit. In het seizoen 2009/10 werden ze wel vice-kampioen. Ze eindigde toen met vijf punten minder dan de winnaars SL Benfica.

SC Braga maakt deel uit van een grotere omnisportvereniging. Naast deze voetbalploeg is er ook SC Braga B, tweede elftal met voornamelijk spelers die nog niet in aanmerking komen voor een plaats in de eerste selectie. Zij zijn actief in de Liga 3. SC Braga heeft ook ploegen actief in het Strand -en Zaalvoetbal. In het veldvoetbal is ook Vrouwenvoetbalteam actief. Naast voetbal is eer ook nog: een atletiekclub, basketbalploeg, Biljartvereniging, Bocciateam en Boksvereniging.

Accommodatie
Van 1950 tot 2003 speelde Braga in het Estádio 1º de Maio. Sinds 2003 in het Estádio Municipal de Braga. Dit stadion, ontworpen door Eduardo Souto de Moura werd naar aanleiding van het Europees kampioenschap voetbal 2004. Het bijzondere aan het stadion is dat achter beide doelen geen tribune staat en het stadion eenzijdig geplaatst is tegen een grote rotswand. In 2011 won de architect de Pritzker Prize voor het design van dit stadion.

Het trainingscentrum en jeugdcomplex van de club bevinden zich rond het Estádio Municipal. Het werd opgeleverd vanaf 2017.

Erelijst

Resultaten

|}
Tot 1999 stond de Primeira Liga bekend als de Primeira Divisão. De Segunda Liga kende in de loop der tijd meerdere namen en heet sinds 2020/21 Liga Portugal 2.

SC Braga in Europa 

SC Braga speelt sinds 1966 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (2x)
2010/11, 2012/13
Europa League (12x)
2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23
Europa Conference League (1x)
 2022/23
Europacup II (3x)
1966/67, 1982/83, 1998/99
UEFA Cup (8x)
1978/79, 1984/85, 1997/98, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
Intertoto Cup (1x)
2008

UEFA Clubcoëfficiënt 2021-2022

Seizoen 2022/23

Spelerskern

Verhuurde spelers

Staf

Transfers 2022/23

Zomer

Winter

Records

Top 15 uitgaande transfers 

 Bron: transfermarkt.nl - laatst bijgewerkt: 10/07/2022

Top 15 inkomende transfers 

 Bron: transfermarkt.nl - laatst bijgewerkt: 10/07/2022

Topschutters per seizoen

Eerste keeper per seizoen

Trainers

Bekende oud-spelers

Externe link
 Officiële website

 
Portugese voetbalclub